Авто (префікс) — префікс.
 Авто — автомобіль.
 Ауто — драма.